La Nación bezeichnet:

 eine Zeitung aus Buenos Aires, siehe La Nación
 eine Zeitung aus Santiago de Chile, siehe La Nación (Chile)
 eine Zeitung aus San José, siehe La Nación (Costa Rica)
 eine Zeitung aus Tulcán, siehe La Nación (Ecuador)
 eine Zeitung aus Neiva, siehe La Nación (Kolumbien)
 eine Zeitung aus La Habana, siehe La Nación (Kuba)
 eine Zeitung aus Mexiko-Stadt, siehe La Nación (Mexiko)
 eine Zeitung aus Asunción, siehe La Nación (Paraguay)
 eine ehemalige Zeitung aus Madrid, siehe La Nación (Spanien)
 eine Zeitung aus San Cristóbal, siehe La Nación (Venezuela)